Еракион — греческий топоним. Может означать:

 
 Еракион (Лакония)

См. также 
 Соколы